Magini  () — італійське прізвище.

Відомі носії 
 Карло Маджині  (1720–1806) — італійський художник, майстер натюрмортів.
 Джованні Паоло Маджині  (1580–1632) — італійський майстер музичних інструментів.
 Джованні Антоніо Маджині  (1555–1617) — італійський астроном, картограф, математик.

Інше 
 Маджині — назва кратера на повернутому до Землі боці Місяця.

Галерея 

Італійські прізвища